Il singolare del torneo di tennis New Orleans Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Victor Amaya 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (campione)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Tom Leonard (quarti di finale, ritiro)
 Bob Giltinan (primo turno)

 Brian Teacher (semifinali)
 Victor Amaya (finale)
 Terry Moor (secondo turno)
 Colin Dibley (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Orleans Open 1978